Кубяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кубяково — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Кубяково — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.